Чемпіонат Австрії 1981—1982 () — 71-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Після чотирнадцятирічної перерви свій двадцять шостий титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1982
Австрія
Австрія
1981 в австрійському спорті
1982 в австрійському спорті